El término Mecánica Popular puede referirse a:
 Popular Mechanics, revista estadounidense de ciencia y tecnología.
 Mecánica Popular, banda de rock chilena fundada por Manuel García en la década de 1990.
 Mecánica Popular. Dúo español de música electrónica fundado por Luis Delgado y Eugenio Muñoz a finales de la década de los años '70.